64-й чемпионат Италии прошёл в Монтекатини-Терме с 29 января по 6 февраля 2005 года.

 Категория: 4-я (средний рейтинг: 2326).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Италии по шахматам
2005 год в шахматах
Январь 2005 года
Февраль 2005 года
Спорт в Италии в 2005 году
Спортивные соревнования в Тоскане